Hupp ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hupp (1823–1906), deutscher Graveur und Medailleur
 Hans Wilhelm Hupp (1896–1943), deutscher Kunsthistoriker, Autor und Kurator
 Johann Hupp (1905–1991), Schiffbaumeister und Unternehmer, Inhaber der Schiffswerft Johann Hupp in Eibelstadt
 Otto Hupp (1859–1949), deutscher Heraldiker, Schriftgrafiker, Kunstmaler, Sammler und Ziseleur